Infant João, vévoda z Beja (česky: Jan; 16. března 1842 – 27. prosince 1861) byl portugalský infant (princ) a člen rodu Braganza.

Mládí 
Infant João se narodil v Lisabonu jako třetí syn královny Marie II. Portugalské a krále manžela Ferdinanda II. Byl mu udělen titul vévody z Beja a držel dodatečný titul sasko-kobursko-gothajského prince, saského vévody jako dynast z rodu Sasko-Kobursko-Gothajských.

Vojenská služba 
João získal vojenské vzdělání a byl plukovníkem jezdeckého pluku. Navštívil Anglii a Francii se svým bratrem vévodou z Porta, domnělým dědicem trůnu, když byli povoláni k návratu do Portugalska svým bratrem králem Petrem V., který umíral na břišní tyfus nebo choleru. Jejich bratr zemřel 11. listopadu 1861, než se mohli vrátit spolu se svým patnáctiletým bratrem Fernandem. Po jeho smrti se vévoda z Porta stal králem Ludvíkem I. a João se stal následníkem trůnu.

Nezůstal dědicem dlouho, protože zemřel o měsíc později na stejnou nemoc, která zabila jeho bratry v Lisabonu. Zemřel 27. prosince 1861 ve věku 19 let a svobodný.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Narození v roce 1842
Úmrtí v roce 1861
Dynastie Braganza-Sasko-Koburg-Gotha
Portugalští infanti
Lidé z Lisabonu
Pohřbení v klášteře sv. Vincenta z Fory
Zemřelí na břišní tyfus
Zemřelí na choleru
Rytíři velkokříže Řádu Kristova
Rytíři velkokříže Řádu avizských rytířů
Rytíři velkokříže Řádu svatého Jakuba od meče